Görlitzer Bahnhof steht für: 
 Bahnhof Görlitz, Bahnhof der Stadt Görlitz
 Berlin Görlitzer Bahnhof, ehemaliger Bahnhof in Berlin, heute bekannt als Görlitzer Park
 U-Bahnhof Görlitzer Bahnhof, U-Bahnhof in Berlin